Der Twenty20 Cup 2009 war die siebte Saison der englischen Twenty20-Meisterschaft. Sieger waren die Sussex Sharks, die sich im Finale im Edgbaston Cricket Ground mit 63 Runs gegen die Somerset Sabres durchsetzten.

Gruppenphase

Midlands/Wales/West Division  
Tabelle

Spiele

North Division  
Tabelle

South Division  
Tabelle

Spiele

Playoffs

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
Der Twenty20 Cup 2009 auf espncricinfo.com

Einzelnachweise 

2009
Englische Cricket-Saison 2009